Calvados je lahko:
Calvados (departma), departma v Spodnji Normandiji, Francija
Calvados (pijača), jabolčno žganje iz Normandije